Barice är ett samhälle i Montenegro. Det ligger i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Podgorica. Barice ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Barice är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Avdova Glava,  meter över havet,  km sydost om Barice. Runt Barice är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mojkovac,  km sydost om Barice. I omgivningarna runt Barice växer i huvudsak blandskog. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Montenegro